Pasto hace referencia a varios artículos:

 Pasto (ganadería), cualquier cosa que sirve para el sustento de los animales, especialmente la hierba que el ganado come en el mismo terreno donde se cría;
 Césped de prados y jardines;
 Hierba, en general;
 Cualquier gramínea;
 Especie vegetal Brachypodium retusum.

Lugares

 Pasto (Colombia), ciudad capital del departamento de Nariño;
 Nudo de los Pastos o macizo de Huaca; complejo orográfico de la cordillera de los Andes;
 Provincia de Pasto, entidad subnacional de la Gran Colombia y de la República de la Nueva Granada;
 Provincia de Pasto, subdivisión del Estado Soberano del Cauca y el departamento del Cauca en Colombia;
 Departamento de Pasto, entidad subnacional de Colombia a principios del siglo , hoy extinta;
 Provincia de Pasto (Nariño); una de las cinco subdivisiones que conformaban el departamento de Nariño (Colombia).

Además

 Pastos, pueblo aborigen del suroeste de Colombia;
 Deportivo Pasto, club de fútbol de la ciudad de Pasto (Colombia);
 Pasto (álbum), disco debut de la banda argentina de pop rock Babasónicos.